Pommerening ist der Nachname folgender Personen:

 Ingo Pommerening (1935–2021), deutscher Sprachwissenschaftler
 Klaus Pommerening (1946–2023), deutscher Medizininformatiker
 Tanja Pommerening (* 1969), deutsche Ägyptologin